Barbacena pode referir-se a:

Localidades
 Barbacena (Minas Gerais), município brasileiro
 Barbacena (Elvas), freguesia em Portugal
 Avenida Barbacena, em Belo Horizonte, Brasil

Nobreza
 Conde de Barbacena
 Visconde de Barbacena
 Marquês de Barbacena

Navios
 Barbacena, navio mercante brasileiro torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial

Ver também

Desambiguações de topônimos